

Топоніми 
Префектура Канаґава
Район Канаґава